Vejrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vejrup (Hårslev Sogn) – en bebyggelse i Hårslev Sogn, Nordfyns Kommune
 Vejrup (Sønder Vium Sogn) – en bebyggelse i Sønder Vium Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vejrup (Indslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Indslev Sogn, Middelfart Kommune
 Vejrup (Vejrup Sogn) – et sogn i Vejrup Sogn, Esbjerg Kommune
 Vejrup (Odense Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Paarup Sogn og Ubberud Sogn - Odense Kommune